Стипендия Макартура () — награда, которая ежегодно предоставляется фондом Джона и  гражданам или резидентам США, обычно от двадцати до сорока лет, работающим в любой отрасли и «демонстрирующим исключительные достижения и потенциал для долгой и плодотворной творческой работы». Формальных возрастных ограничений не установлено. Иногда награду называют «грантом для гениев».

На момент 2021 года сумма премии составляет 625 000 долларов, которые выплачиваются поквартально в течение пяти лет. Номинирование на стипендию происходит анонимно, комитетом фонда. Лауреаты премии зачастую узнают о награде, только получив приветственный телефонный звонок.

Лауреаты стипендии Макартура

1980-е 
1981

 
 Бродский, Иосиф Александрович
 
 Чудновский Григорий Вольфович
 
 
 
 
 Говард Гарднер
 Генри Луис Гейтс
 
 
 Стивен Джей Гулд
 
 
 Джон Холдрен
 
 
 
 
 
 Кормак Маккарти
 Барбара Мак-Клинток
 
 
 
 Дуглас Ошеров
 Элейн Пейджелс
 Дэвид Пингри
 
 
 Ричард Рорти
 
 
 Лесли Мармон Силко
 Джозеф Хотон Тейлор
 Дерек Уолкотт
 Роберт Пенн Уоррен
 Стивен Вольфрам
 
 Джордж Цвейг

1982

 Фуад Аджами
 
 Питер Браун
 Роберт Дарнтон
 Перси Диаконис
 Уильям Гэддис
 
 
 Ричард Мюллер
 Конлон Нанкарроу
 
 
 
 
 
 
 Фрэнк Вильчек
 Фредерик Вайсман
 Эдвард Виттен

1983

 Стивен Берри
 Северин Бялер
 
 
 
 Брэдли Эфрон
 
 
 Александр Джордж
 Шломо Дов Гойтейн
 Мотт Грин
 
 Джон Хопфилд
 
 Уильям Кеннеди
 Лешек Колаковский
 
 
 
 
 Роберт Кинг Мертон
 
 
 
 Элис Ривлин
 Джулия Робинсон
 Джон Сэйлз
 
 Питер Селларс
 Карен Уленбек
 
 Ирэн Уинтер
 

1984

 Джордж Арчибальд
 Шелли Бернстейн
 Питер Бикель
 
 Билл Дрейтон
 Сидни Дрелл
 Митчелл Фейгенбаум
 Майкл Фридман
 
 
 
 
 
 Билл Ирвин
 
 Рут Правер Джабвала
 
 
 
 Пауль Оскар Кристеллер
 
 
 Майкл Лернер
 
 
 
 Метью Мезельсон
 
 
 
 
 
 
 Чарльз Симик
 
 Давид Стюарт
 
 
 Алар Тоомре
 Джеймс Таррелл
 Амос Тверски
 
 
 
 Кирк Варнедо
 Карл Вёзе
 

1985

 
 Джон Эшбери
 
 Харолд Блум
 Валерий Николаевич Чалидзе
 
 Мерс Каннингем
 Джаред Даймонд
 
 
 
 Эдвин Хатчинз
 
 
 
 
 Томас Палайма
 Питер Рейвен
 
 
 
 
 Эллен Стюарт
 Пол Тейлор
 Яу Шинтун

1986

 
 Милтон Бэббитт
 
 
 Лестер Браун
 
 
 
 Бенедикт Гросс
 
 Джек Хорнер
 Thomas C. Joe
 
 
 
 
 Джеймс Рэнди
 
 
 Лео Штейнберг
 
 
 Аллан Вильсон
 
 Чарльз Вуоринен

1987

 Уолтер Абиш
 Роберт Аксельрод
 
 
 
 Дейвид Гросс
 Айра Херсковиц
 Ирвинг Хоу
 
 
 
 
 
 Эрик Лэндер
 
 Дебора Мейер
 Арнальдо Момильяно
 Дэвид Мамфорд
 
 Дэвид Румельхарт
 Роберт Сапольски
 Мейер Шапиро
 Джон Генри Шварц
 
 
 Дэвид Дин Шульман
 
 Марк Стрэнд
 
 
 
 Ричард Рэнгем

1988

 
 Майкл Баксендолл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Пинчон, Томас
 
 Роуч, Макс
 
 
 
 
 
 
 Спенс, Джонатан
 
 
 Уолкер, Алан
 
 
 

1989

 
 
 
 
 
 George Davis
 
 
 
 
 
 Дженсен, Дэниэл Хант
 
 Лански, Эрон
 
 Моррис, Эррол
 
 Ричард Пауэрс
 
 
 
 Расселл, Джордж
 
 Проффер, Эллендея
 
 
 Виола, Билл
 
 Райт, Патрисия

1990-е 
1990

 
 
 
 Давенпорт, Гай
 
 Джон Итон
 Эрлих, Пол
 
 
 Маргарет Геллер
 
 
 
 Томас Холт
 Каждан, Давид
 
 
 
 
 
 
 Otis Pitts
 Райнер, Ивонна
 
 
 
 Зонтаг, Сьюзен
 Столлман, Ричард Мэттью
 Guy Tudor
 
 Властос, Грегори
 
 Вульф, Эрик
 
 
 

1991

 Бартон, Жаклин
 
 
 
 Браун, Триша
 
 Чёрчленд, Патриция Смит
 Донохо, Дэвид Ли
 
 
 
 Гротовский, Ежи
 
 
 
 Хан, Али Акбар
 
 
 
 
 
 
 
 Рамперсад, Арнольд
 Гюнтер Шуллер
 
 Тэйлор, Сесил
 Теймор, Джули
 
 
 

1992

 
 
 
 
 Стэнли Кэвелл
 
 Добеши, Ингрид
 
 
 
 
 Хансон, Энн
 Холланд, Джон Генри
 
 
 Лейси, Стив
 
 Лонг, Шэрон
 Маня, Норман
 
 
 
 
 
 Шнейдер, Стивен
 
 
 
 Тарп, Твайла
 
 Ульрих, Лорел Тэтчер
 Герат Вермей
 Гюнтер Вагнер

1993

 Nancy Cartwright
 Христодулу, Димитриос
 
 
 
 Пол Фармер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ловинс, Эмори
 Джейн Любченко
 
 
 
 Скэнлон, Томас
 
 
 
 
 
 
 
 Уильямс, Марион
 
 

1994

 
 
 Брэкстон, Энтони
 
 Коулман, Орнетт
 Гельфанд, Израиль Моисеевич
 
 
 Билл Ти Джонс
 
 
 
 Медоуз, Донелла
 Митчелл, Артур
 
 
 
 Рич, Адриенна
 
 

1995

 Андерс, Эллисон
 Джед Бухвальд
 Батлер, Октавия
 
 
 Кьюни, Фредерик
 
 
 
 Гамильтон, Вирджиния
 
 Сьюзен Киффер
 
 Патрисия Лимерик
 Марлетта, Майкл
 
 
 Монк, Мередит
 
 
 Шерман, Синди
 
 
 Ричард Уайт

1996

 
 
 
 
 
 
 
 Гольдштейн, Ребекка
 
 
 
 Ленски, Ричард
 
 
 
  и 
 Зайберг, Натан
 
 
 

1997

 
 Бруер, Ли
 Вия Целминьш
 
 
 
 
 
 Кремер, Майкл
 
 Маршалл, Керри Джеймс
 
 
 
 Самуэльсон, Памела
 
 
 
 Лоик Вакан
 Уокер, Кара
 Уоллес, Дэвид Фостер
 Уайлс, Эндрю Джон
 

1998

 
 Аппельбрук, Ида
 
 Бернерс-Ли, Тим
 
 
 Джон Карлстром
 
 
 Грейф, Авнер
 
 Хилл, Гэри
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сантер, Бенджамин
 
 
 
 

1999

 Джиллиан Бэнфилд
 Бертоцци, Каролин
 
 
 
 
 
 Де Форж, Элисон
 
 Фридлендер, Саул
 
 
 
 Жаклин Джонс
 Кисслинг, Лора Ли
 Лесли Курк
 
 Малдасена, Хуан
 
 
 
 Мюррей, Элизабет
 
 
 Шор, Питер

2000-е 
2000

 Сьюзен Олкок
 
 
 Карсон, Энн
 
 
 Джаар, Альфредо
 
 
 
 
 
 Марнейн, Маргарет
 
 
 Рабин, Мэттью
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001

 
 
 
 
 Хау, Лене
 
 Хаф, Стивен
 Кей Редфилд Джеймисон
 
 
 
 
 Норман Пейс
 
 
 
 
 Шенг, Брайт
 Сперджел, Дэвид
 
 
 

2002

 Даниэль Аллен
 Бонни Басслер
 Энн Блэр
 
 Пол Джинспарг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сендхил Муллайнатан
 
 
 
 Стейдел, Чарльз
 
 
 
 Колсон Уайтхед

2003

 
 Коллинз, Джеймс Джозеф
 Дэвис, Лидия
 Эрик Д. Демайн
 
 Питер Глейк
 Голихов, Освальдо
 Джин, Дебора
 
 
 
 
 Джим Ён Ким
 
 
 
 Педро Санчес
 
 
 Зе, Сара
 
 
 
 Сяовэй Чжуан

2004

 
 
 
 
 
 Дэвид Грин
 Хемон, Александр
 
 Эдвард Пол Джонс
 
 Коллер, Дафна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005

 Марин Элсоп
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Гмахль, Клэр
 
 
 
 Николь Кинг
 Джон Клейнберг
 
 
 
 Мерету, Джули
 Кевин Мерфи
 Олуфунмилайо Олопаде
 
 
 

2006

 
 
 
 
 
 
 Гаванде, Атул
 
 
 
 Маколей, Дэвид
 
 
 
 
 
 Сондерс, Джордж
 
 
 Тао, Теренс
 
 Фон Ан, Луис
 Уиддер, Эдит
 
 Зорн, Джон

2007

 
 
 
 Рут Дефрис
 
 
 
 Майкл Эловиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Апшоу, Дон
 Шэнь Вэй

2008

 Адичи, Чимаманда Нгози
 
 
 
 
 Андреа Гез
 
 
 Юзефович, Лейла
 Китаев, Алексей Юрьевич
 
 
 
 
 
 
 Рисс, Адам
 Алекс Росс
 
 
 Марин Солжачик
 
 
 Rachel Wilson
 

2009

 
 
 
 
 Дантика, Эдвидж
 
 Дуфло, Эстер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Джон Роджерс

2010-е 
2010

 
 
 
 
 Дрю Берри
 
 
 
 
 
 
 Ли Июнь
 Михаль Липсон
 
 
 
 Хорхе Пардо
 
 Эммануэль Саэс
 Саймон, Дэвид
 
 Марла Спивак
 

2011

 
 
 
 Жанна Ган
 
 
 
 
 
 
 
 Отто, Сара
 Пател, Шветак
 
 Райан, Кей
 
 
 
 Алисия Элсбет Столлингз
 
 
 

2012

 
 
 
 
 
 
 Диас, Хунот
 
 
 
 
 
 Менгесту, Динау
 
 
 Терри Планк
 Пойтрас, Лора
 
 
 Дэниэл Спилмен
 
 
 

2013

 
 
 
 
 
 Колин Камерер
 
 
 
 
 
 
 Дина Катаби
 
 
 Тарелл Элвин МакКрейни
 
 
 Ратманский, Алексей Осипович
 
 
 Сара Сигер
 
 Керри Мэй Уимс

2014

 
 Бекдел, Элисон
 
 Тами Бонд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Лурье, Джейкоб
 
 Оппенхаймер, Джошуа
 
 
 
 Чжан Итан

2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lin-Manuel Miranda
 
 
 
 
 
 
 Лоренц Штудер
 
 
 
 
 Ян Пэйдун

2016

 
 
 
 
 
 
 Субхаш Хот
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ребекка Ричардс-Кортум
 
 
 
 Вольф, Джулия
 
 

2017

 
 Сунил Амрит
 Greg Asbed
 
 Регина Барзилай
 
 
 
 
 
 
 
 
 Вьет Тхань Нгуен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018

 Дебора Эстрин
 Келли Линк
 Эми Финкельштейн
 Дорис Цао
 
 
 
 Clifford Brangwynne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Оушен Вуонг

2020-е 
2020

 
 
 
 Nels Elde
 
 
 
 
 Нора Джемисин
 
 
 
 
 
 
 Сесиль Маклорин Сальван
 
 Mohammad R. Seyedsayamdost
 Forrest Stuart
 
 Жаклин Вудсон

2021

 , музыкальный критик, эссеист, поэт
 , писатель и радиопродюсер
 , врач и экономист
 , вирусолог
 , поэт и юрист
 , художник
 , поэт, переводчик
 , клеточный биофизик
 , искусствовед
 , режиссёр-документалист
 , американский историк
 , скульптор и художник
 , историк
 , правозащитник
 
 , невролог и невроонколог
 
 , геоморфолог
 , режиссёр
 
 , экономист
 
 , историк
 , микробиолог
 , хореограф

Примечания

Ссылки 
 

Премии
Премии, присуждаемые в нескольких областях искусства
Макартур